Carlos Moreno puede referirse a:

 Carlos Moreno de Caro (1946-), político colombiano;
 Carlos S. Moreno Terán (1962-), político mexicano;
 Carlos Moreno Laguillo (19??-), productor mexicano;
 Carlos Moreno (1938-2014), actor argentino de cine, teatro y televisión;
 Carlos Moreno (1968-), cineasta colombiano;
 Carlos Moreno (periodista) (1974-), periodista español;
 Carlos David Moreno Hernández (1986-), futbolista español;
 Carlos Moreno Borrero (1990-), futbolista venezolano;
 Carlos Moreno, futbolista colombiano.
 Juan Carlos Moreno.
 Carlos Moreno, brigadier de la Fuerza Aérea Argentina y veterano de la guerra de las Malvinas.